

Cucina
 Cassata di Oplontis – dolce di Torre Annunziata

Pittura
 Cassata di Oplontis – affresco degli Scavi archeologici di Oplonti

Voci correlate
 Cassata (disambigua)